Paradiplodia är ett släkte av svampar. Paradiplodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paradiplodia